Den helige ärkeängeln Mikaels kyrka kan avse:

Den helige ärkeängeln Mikaels kyrka, Kaunas – en romersk-katolsk kyrka i Kaunas i Litauen.
Den helige ärkeängeln Mikaels kyrka, Osijek – en romersk-katolsk kyrka i Osijek i Kroatien.